Jean Milhau (1902-1985), artiste-peintre français ;
 Jean Milhau (1929-), personnalité politique française.